Alain Simard peut désigner :
 Alain Simard (né en 1964), un réalisateur de télévision, musicien, chanteur et compositeur québécois ;
 Alain Simard (né en 1950), un homme d'affaires québécois.